Bogliaschini – abitanti di Bogliasco Pieve
Bogliaschini – abitanti di Bogliasco